Ле-Су́р, Ле́ Су́р (; ):

Топонимы 
 Ле-Сур — коммуна во Франции.
 Ле-Сур — округ в штате Миннесота, США.
 Ле-Сур — город в округах Ле-Сур,Сибли, штат Миннесота, США. 
 Ле-Сур — река в США.

Люди 
 Ле Сур, Пьер-Шарль — французский путешественник.